«I’ll Be There for You» () — песня американского дуэта The Rembrandts, наиболее известная как музыкальная тема вступительной заставки к ситкому «Друзья».

Она также была выпущена как первый сингл с третьего студийного альбома коллектива «L.P.», достигнув топ-10 чартов Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Ирландии и Великобритании. Песня заняла первое место в чарте Канады, удерживая позицию в течение пяти недель, где также стала самым продаваемым синглом 1995 года. Сингл также достиг семнадцатого места в американском хит-параде Billboard Hot 100 и на протяжении восьми недель возглавлял чарт Hot 100 Airplay.

История
Текст песни был написан в соавторстве с продюсерами сериала «Друзья» Дэвидом Крейном и Мартой Кауфман, а также автороми песен Алли Уиллис, Филом Соулемом и Дэнни Уайлдом. Музыка была написана мужем Кауфман, Майклом Склоффом.

Оригинальная тема, которая длится менее одной минуты, позже была перезаписана в виде трехминутной поп-песни. После того как программный директор Чарли Куинн и диктор Том Пис запустили оригинальную короткую версию на радиостанции WRVW, она стала настолько популярной, что им пришлось перезаписать ее. Солист группы, Фил Солем, сказал:

Критика
В 2009 году журнал Blender включил песню в список «50 худших песен в истории». Однако, журналы Paste, Complex и Observer посчитали песню одной из лучших телевизионных тем.

Коммерческий успех
Песня возглавила чарт Billboard Hot 100 Airplay сразу после выпуска в течение восьми недель, а также достигла вершины чартов Hot Adult Contemporary Tracks и Mainstream Top 40. В Billboard Hot 100 она достигла 17-го места. Песня имела большой коммерческий успех в Канаде, где она достигла пика на 1-м месте в течение пяти недель подряд и стала самым продаваемым синглом 1995 года. В Великобритании она достигла 3-го места в UK Singles Chart, в том же году она достигла пика на той же позиции в Irish Singles Chart. В Шотландии она возглавила Scottish Singles and Albums Charts.

Видеоклип
В видеоклипе группа выступает в студии, в то время как актеры телесериала «Друзья» присоединяются к ней.

Трек-лист

Выпуск 1995 года
US 7-inch vinyl and European CD single
 "I'll Be There for You (Theme from Friends)" – 3:09
 Album snippets – 6:42

UK 7-inch and cassette single
 "I'll Be There for You (Theme from Friends)" – 3:09
 Fixin' to Blow – 5:03
 The cassette single was reissued in 1997

Выпуск 1997 года
European and Australian CD single
 "I'll Be There for You (Theme from Friends)" – 3:09
 "Fixin' to Blow" – 5:03
 "Just the Way It Is, Baby" – 4:06
 Snippets medley – 6:46

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 The Rembrandts: Биография.  MTV.com. 
 Andrew Ellis. Danny Wilde.  Ink 19. 
 The Rembrandts Официальный сайт. 

Песни 1994 года
Синглы 1995 года
Синглы 1997 года
Пауэр-поп-песни
Поп-рок-песни
Композиции альтернативного рока
Композиции джэнгл-попа
Друзья (телесериал)
Синглы East West Records
Синглы Atlantic Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM